Серебрянниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Серебрянниково — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Серебрянниково — деревня в Калязинском районе Тверской области.